

Островсько — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Островсько — село в гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства